FÉG 37M — это венгерский самозарядный пистолет, разработанный конструктором-оружейником Рудольфом Фроммером на основе конструкции пистолета 29M с целью повысить технологичность конструкции оружия.

Описание 
Автоматика оружия работает за счет использования энергии отдачи свободного затвора при неподвижном стволе. Запирание ствола осуществляется массой кожуха-затвора, удерживаемого в переднем положении расположенной под стволом возвратной пружиной, надетой на направляющий стержень.

Ударно-спусковой механизм одинарного действия, куркового типа, с открыто расположенным курком. Ударник инерционный, то есть при спущенном курке его боек не выходит за поверхность зеркала затвора. Винтовая боевая пружина находится в цилиндрическом сверлении рамки с тыльной стороны рукояти пистолета позади магазина. Усилие боевой пружины подается на курок через толкатель.

Пистолеты 37М оснащены автоматическим предохранителем, который расположен на задней стенке рукоятки и во включенном положении через разобщитель не позволяет затвору дойти до крайнего переднего положения. Автоматический предохранитель отключается при правильном охвате рукоятки ладонью. Кроме того, 37М дополнительно имеет неавтоматический предохранитель, который блокирует курок и затвор (в результате, при падении пистолета выстрела не происходит).

После расходования всех патронов подаватель магазина поворачивает останов затвора, выступ которого, попав в вырез на кожухе-затворе, останавливает его в заднем положении.

Крышка магазинной коробки имеет «шпору» для дополнительного упора мизинца руки, удерживающей оружие, что благоприятно сказывается на меткости стрельбы.

Пистолеты имеют хорошую отделку и привлекательный внешний вид, однако по степени живучести и устойчивости к плохим условиям эксплуатации значительно уступает советским и немецким пистолетам 1930-х годов из-за более низкого качества металла.

Варианты и модификации 
 FÉG 37M (37 M. pisztoly — «пистолет обр.1937 г.») — в 1937 году принят на вооружение венгерской армии; кроме того, до начала Второй мировой войны некоторое количество было выпущено для гражданского рынка огнестрельного оружия. Все пистолеты имели надпись на затворе: «FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT 37M», коммерческие пистолеты имели номер с добавлением буквы С. Производство прекращено в 1942 году.
 Pistole 37(ü) — пистолеты, изготовленные по немецкому заказу. Выпуск продолжался до ноября 1944 года, всего выпущено 85 тыс. шт.. В отличие от венгерских пистолетов, имел маркировку «jhv» (условное немецкое обозначение оружейной фабрики FEG), клеймо немецкой военной приёмки «Wa A 58» и изменённую надпись на затворе (сначала «Pistole M 37 Kal. 7.65», затем «P. Mod. 37 Kal. 7.65»).

Страны-эксплуатанты 
  Королевство Венгрия
  Третий рейх — в июне 1941 года в Венгрии были заказаны 50 тыс. шт. пистолетов Pistole 37(ü) под патрон 7,65×17 мм. Позднее, были заказаны ещё 60 тыс. пистолетов, но до ноября 1944 года было фактически поставлено лишь 35 тыс. шт. Большая часть из 85 тыс. пистолетов поступила на вооружение люфтваффе.
  - некоторое количество было ввезено после окончания второй мировой войны из Европы, они продавались как гражданское оружие.

Примечания

Литература 
 Hungarian Model 1937 pistol // журнал "American Rifleman", February 1966
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. М., ООО «Издательство АСТ», «Воениздат», 2002. стр.304, 305
 Венгерский 7,65-мм пистолет Frommer 37M (Фроммер 37М) // журнал "Оружие", № 2, 2001 (спецвыпуск "Пехотное оружие Третьего рейха. Часть II. Пистолеты") стр.18-19
 Frommer 37M // журнал «Оружие», № 3, 2005

Ссылки 
 М. Р. Попенкер. Пистолет FEMARU Model 1937 37M P37(u) (Венгрия) / сайт «Современное стрелковое оружие мира»
 Femaru 37M / Internet Movie Firearms Database (использование пистолета в фильмах и телесериалах)

Пистолеты Второй мировой войны
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Самозарядные пистолеты Венгрии
Пистолеты со свободным затвором
37M
Оружие под патрон .32 ACP
Оружие под патрон 9 × 17 мм
Появились в 1930-е годы в Венгрии